Aphrodite World Tour — одиннадцатый концертный тур австралийской певицы Кайли Миноуг в поддержку её одиннадцатого студийного альбома Aphrodite. Тур прошёл в Европе, Азии, Северной Америке, Австралии и Африке. Тур назывался Aphrodite Les Folies в Европе и Австралии и Aphrodite Live в Азии, Северной Америке и Африке.

Сет лист 
Часть 1
 «The Birth of Aphrodite» (Video introduction)
 «Aphrodite»
 «The One»
 «Wow»

Часть 2
 «Illusion»
 «I Believe in You»

Часть 3
 «Cupid Boy»
 «Spinning Around»
 «Get Outta My Way»
 «What Do I Have to Do»

Часть 4
 «Everything Is Beautiful»
 «Slow»

Часть 5
 «Confide in Me»
 «Can't Get You Out of My Head»
 «In My Arms»

Часть 6
 «Looking for an Angel»
 «Closer»
 «There Must Be an Angel (Playing with My Heart)»
 «Love at First Sight» / «Can’t Beat the Feeling»
 «If You Don’t Love Me»

Часть 7
 «Better the Devil You Know»
 «Better Than Today»
 «Put Your Hands Up (If You Feel Love)»

Экстра
 «Million Dollar Mermaid» (Video Interlude)
 «On a Night Like This»
 «All the Lovers»

Даты концертов

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Концертные туры 2011 года
Турне Кайли Миноуг